Ernst Körner kan syfta på bland andra:

* Ernst Koerner (1846–1927), tysk konstnär
 Ernst Körner (1888–1973), svensk skådespelare